Het Zwitsers curlingteam vertegenwoordigt Zwitserland in internationale curlingwedstrijden.

Geschiedenis 
Zwitserland nam voor het eerst deel aan een internationaal toernooi tijdens het Europees kampioenschap van 1975, in het Franse Megève. De Zwitsers wonnen meteen de bronzen medaille. In 1979 werd het Zwitserse team voor het eerst Europees kampioen. Tot op heden werd Zwitserland reeds zes keer Europees kampioen. Dit aantal had nog veel hoger kunnen oplopen, aangezien Zwitserland ook reeds elf keer verliezend finalist was. De laatste Europese titel werd in 2014 behaald in eigen land.

Op het wereldkampioenschap ontbraken de Zwitsers tot nu toe nog nooit. Tijdens de eerste editie, in 1979, gingen de Zwitserse dames meteen met de hoofdprijs aan de haal. In 1983 volgde een tweede titel. Daarna zou het bijna dertig jaar wachten zijn op de volgende titel. Deze kwam er in 2012, toen het land in Canada Zweden versloeg in de finale. Het vormde het begin van een glorieperiode voor Zwitserland. Op tien jaar tijd werd het land maar liefst zeven keer wereldkampioen. Met negen titels in totaal moet het land enkel Canada achter zich laten in het eeuwige klassement.

De Olympische Winterspelen vormen het enige toernooi dat Zwitserland nog nooit wisten te winnen. Zowel in 2002 als in 2006 haalden de Zwitsers de finale, maar deze laatste wedstrijd kon nooit gewonnen worden. Daarnaast eindigden de Zwitserse dames ook nog drie maal op de onfortuinlijke vierde plaats.

Zwitserland op de Olympische Spelen

Zwitserland op het wereldkampioenschap

Zwitserland op het Europees kampioenschap 

Nationaal curlingteam
Curling